Blessenberg steht für
 Łysa Góra, Berg in Polen
 Blessenberg (Frickhofen), Zentgericht der Grafschaft Diez

Siehe auch:
 Bleßberg
 Plessenberg